

Onomastica
 Betto – variante del nome proprio di persona Benedetto

Persone
 Alice Betto – triatleta italiana
 Frei Betto – teologo, scrittore e politico brasiliano
 Giovan Betto – architetto italiano
 Mario Betto – anarchico e partigiano italiano